Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2003 — 5-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в російському Ярославлі, з 12 по 23 квітня 2003 року. Матчі відбувалися на «Арені 2000» та ПС «Автодизель». Канадці перемігши збірну Словаччини у фінальному матчі 3:0, стали вперше чемпіонами світу серед юніорських команд.

Попередній етап

Група А

Результати

Група В

Результати

Втішний раунд

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у латвійському місті Вентспілс.

Група В 
Матчі проходили у Бріансоні (Франція).

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у Таллінні (Естонія).

Група В 
Матчі проходили у Белграді (Сербія та Чорногорія).

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі відбувались у Мехіко (Мексика).

Група В 
Матчі відбувались у Сараєво (Боснія і Герцеговина).

+ Збірній Ізраїлю зарахованні поразки.

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2003 у хокеї з шайбою